Emilio Casalini, ciclista italiano
Emilio Casalini, partigiano italiano
Emilio Casalini, giornalista